Spojení písmen S a I může mít různé významy:

SI 
 SI – kód ISO 3166-2 pro Slovinsko
 Soustava SI – mezinárodně domluvená soustava jednotek (1960)
 Stupnice SI – mezinárodně domluvená soustava závitů, schválená 1898, později změněna na metrický závit.
 Societas Iesu – Tovaryšstvo Ježíšovo (v češtině obvykleji ofic. SJ či dřívější ofic. TJ), jezuité
 Socialistická internacionála
 SPZ okresu Skalica

Si 
 křemík (z latinského Silicium) – chemický prvek

si 

 italsky ano
 sinhálština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.si 
 .si – internetová doména nejvyššího řádu pro Slovinsko

Externí odkazy 
 

Zkratky
Značky